Sumé peut désigner :

Sumé, municipalité située dans l'État de la Paraïba

Autres 
 Sumé, figure de la mythologie tupi-guarani